Florida Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Florida Township (Indiana)
 Florida Township (Minnesota)